Conflict of interest (parfois abrégé en COI) signifie en anglais conflit d'intérêts.
 Conflict of Interest est le titre original du film américain Mon fils est-il un assassin ? (1993).